Селище міського типу:
 Вільшани — Харківська область, Дергачівський район
Села:
 Вільшани — Закарпатська область, Хустський район
 Вільшани — Луганська область, Сватівський район
 Вільшани — Хмельницька область, Волочиський район

Див. також 
 Вільшана
 Вільшане